Зна́ки — мн. число от знак. Другие значения:
 «Знаки» — танцевальный спектакль Каролин Карлсон, композитор Рене Обри, художник Оливье Дебре (Парижская опера, 1997). 
 «Знаки» — художественный фильм М. Найта Шьямалана (США, 2002).
 «Znaki» — российская рок-группа.
 «Знаки» — сингл украинской группы Flëur.
 «Знаки» — альбом рок-группы «Артерия».

См. также 
 Знак (значения)
 Знаки альтерации
 Знаки безопасности
 Астрономические знаки